Колона има више значења:

Сједињене Америчке Државе 
 Колона (Колорадо), насељено место без административног статуса у савезној држави Колорадо
 Колона (Илиноис), град у савезној држави Илиноис

Италија 
 Колона (Асколи Пичено), насеље у округу Асколи Пичено
 Колона (Павија), насеље у округу Павија
 Колона (Рим), насеље у округу Рим